Zapsalis  es un género extinto representado por una única especie de dinosaurio celurosauriano posiblemente dromeosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense. Conocido solo por un diente hallado en la Formación Judith River, en Montana, Estados Unidos, suele ser considerado dudoso debido a la naturaleza fragmentaria de sus fósiles, los cuales incluyen dientes pero no otros restos.

La especie tipo es Zapsalis abradens, de la Formación Judith River del Campaniano. Dientes adicionales atribuidos a Z. abradens han sido hallados en la Formación Dinosaur Park, que también data de hace 75 millones de años. Aunque se han hallado dientes similares a los de Zapsalis en otras formaciones que datan de varios períodos y han sido asignados a este género, muy probablemente pertenecen a nuevos géneros y especies.

En 1876 Edward Drinker Cope nombró a Zapsalis abradens basándose en un diente hallado en Montana, catalogado como el espécimen AMNH 3953. El nombre del género se deriva del griego za~, "completo", y psalis, "tijeras". El nombre de la especie significa "abrasivo" en latín.

En 1964 Richard Estes sinonimizó a Zapsalis con Paronychodon, pero en 2002 Julia Sankey et.al. concluyeron que los dientes representaban un "morfotipo A ¿Dromaeosaurus?" separado. En 2013 Derek Larson y Philip Currie reconocieron a Zapsalis como un taxón válido de las Formaciones Judith River y Dinosaur Park. Los dientes se caracterizan por una combinación de dentículos redondeados, un borde posterior recto y surcos verticales. Dientes similares de la más antigua Formación Milk River fueron referidos a cf. Zapsalis.

En 2019, Currie y Evans anunciaron que los dientes de Zapsalis hallados en la Formación Dinosaur Park representan los segundos dientes premaxilares de Saurornitholestes langstoni, en un artículo que describe un cráneo completo de esa especie.

Referencias

Enlaces externos 
 Zapsalis en la Dinosaur Encyclopaedia de Dino Russ's Lair (en inglés)
 Zapsalis en Dinodata (en inglés, se requiere registrarse en forma gratuita)
 Zapsalis dentro de Coelurosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Dinosaurios dudosos
Maniraptora
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte